Kota Raja (Tabir Ilir), een plaats in Indonesië
Kota Raja (Muara Sabak Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing